Мото Гран-при Италии было 5-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам Мото GP 2005 года. Эта гонка прошла с 3 по 5 июня 2005 года на гоночной трассе Муджелло.

Результаты к классе MotoGP

Результаты к классе 250cc

Результаты к классе 125cc

Италия